Steingrün může být dřívější německý název několika českých obcí:

 Kamenné – vesnice, část obce Měděnec v okrese Chomutov
 Výhledy – vesnice, část obce Hazlov v okrese Cheb